

Sigle 
 Partido Aragonés – partito politico spagnolo
 Partido de Acción Regionalista – partito politico cileno
 Permesso annuo retribuito - 13 permessi annui retribuiti, di 8 ore previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro settore metalmeccanico (CCNL)
 Prezzo a richiesta
 Precision approach radar – in aviazione è l'apparato utilizzato per condurre gli avvicinamenti radar di precisione 
 Photosynthetically active radiation – radiazione fotosinteticamente attiva
 Pixel aspect ratio – Nel video digitale, rapporto tra la larghezza e l'altezza di un pixel
 Regione pseudoautosomica – biologia
 Power to average ratio – Nei segnali digitali indica il rapporto tra la potenza di picco e la potenza media

Codici 
 PAR – codice nazionale del CIO del Paraguay
 PAR – codice aeroportuale IATA per tutti gli aeroporti di Parigi (Francia)
 par – codice ISO 639-3 della lingua panaminta
 PAR – codice ISO 3166-2:AF di Parvan (Afghanistan)

Informatica 
 par – programma Unix
 PAR – struttura di controllo del linguaggio di programmazione Occam
 .PAR – estensione file di Parchive

Sport 
 Par – nel golf, numero di colpi previsto per terminare una buca

Altri progetti